Gary Sick (1935), een Amerikaans academicus en schrijver
 Gernot Sick (1978), een Oostenrijks voetballer
 Helmut Sick (1910-1991), een Braziliaans ornitholoog
 Ingo Sick (1939), een Zwitsers experimenteel kernfysicus
 Sick AG, een Duits sensortechnologiebedrijf
 Sick's Stadium, een baseballstadion in Seattle, Verenigde Staten


Media

Muziek 
 Sick (Loaded), een studioalbum uit 2009
 Sick (Massacra), een studioalbum uit 1994
 Sick (Sow), een studioalbum uit 1998
 Sicks (Barnes & Barnes), een album van Barnes & Barnes uit 1986 
 The Sicks, een ep uit 2001 van Majandra Delfino
 Sick (Adelitas Way), een single van Adelitas Way
 Sick (Dope), een nummer van Dope van het album Felons and Revolutionaries
 Sick (Evanescence), een nummer van Evanescence van het album Evanescence

Andere media 
 Sick (tijdschrift), een Amerikaanse tijdschrift
 Sick: The Life and Death of Bob Flanagan, Supermasochist, een documentaire uit 1997

Zie ook 
 "Sick, Sick, Sick", een single van Queens of the Stone Age